Ралли Германии 2013 года (официально 31. ADAC Rallye Deutschland) - девятый этап чемпионата мира по ралли 2013 года, проходивший с 22 по 25 августа. Это 31-ое Ралли Германии в истории и 11-ое в рамках чемпионата мира. Первая победа в карьере для испанского пилота Дани Сордо.

Ход этапа 
Себастьен Ожье начал этап очень уверенно, выиграв два первых спецучастка, но уже на третьем серьезно повредил подвеску, вылетев за пределы трассы. Слабым утешением для него послужила лишь очередная победа на Power Stage, уже шестая по ходу сезона. За победу же предстояло побороться Латвале и Невиллю, на протяжении половины этапа именно они возглавляли протокол. Но после обеда в субботу пошел в дождь и на СУ11 оба вылетели с трассы в одном и том же повороте. И если Невилль смог избежать серьезных проблем, то Латвала сильно повредил переднюю подвеску и в итоге закончил Ралли лишь на седьмой позиции. Невиллю за победу предстояло сражаться уже с Дани Сордо, но Тьерри опять совершил помарку и опять чудом избежал серьезной аварии. После этого перед бельгийцем встал выбор: спокойно доезжать гонку на втором месте или рискуя вылетом попытаться догнать испанца. Невилль выбрал первый вариант.

Результаты

Турнирная таблица

Спецучастки

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2013 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2013 году